Список ключей Канси () принятый в Японии, Корее, Тайване (также использовавшийся до реформы 1949 года в Китае), традиционно включает 214 символов, расположенных в порядке увеличения числа черт. Набор ключей Канси пришёл на смену более старой системе из 540 ключей «малой печати» Шовэнь Цзецзы. Впервые число 214 как стандарт было установлено в словаре 1615 года , и позднее — в словарях  в 1627 году и Канси — в 1716 году. В Китае после 1949 года в связи с введением упрощённых иероглифов предлагались наборы с меньшим числом ключей (170—180).

Здесь приводится традиционный список из 214 иероглифических ключей.

Список ключей

См. также 
 Список ключей Шовэнь цзецзы

Литература 
 
 
 Leyi Li: «Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases». Beijing 1993, ISBN 978-7-5619-0204-2
 Резаненко В. Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности. — Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
  Фонетический словарь китайских иероглифов: китайское, вьетнамское, корейское и японское чтения. Свыше 3300 иероглифов / Составил С. Ф. Ким; Отв. ред. Л. Р. Концевич. — М.: Издательство «Наука», ГРВЛ, 1983.

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань

Японская письменность
Китайская письменность
Списки:Китайский язык